Kamino steht für:

 Orte aus Star Wars#Kamino, ein Ort aus Star Wars

Kamino ist der Familienname folgender Personen:

 Ryota Kamino (* 2001), japanischer Fußballspieler
 Tōru Kamino (* 1979), japanischer Eishockeyspieler